No More Days to Waste – album degli Aloha from Hell del 2009
No More Days to Waste – singolo degli Aloha from Hell del 2009